Henry Wise (1653-1738) – architetto del paesaggio inglese
 Henry A. Wise (1806-1876) – politico statunitense
 Henry Christopher Wise (1806-1883) – politico inglese
 Henry A. Wise (1906-1982) – politico statunitense
 Henry Seiler Wise (1909-1982) – giudice statunitense
 Henry Wise Jr. (1920-2003) – politico statunitense
 Henry Wise (2000) – calciatore inglese

Pagine correlate 
 Henry A. Wise